Этот список является списком видов млекопитающих Нидерландских Антильских островов. Из 35 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 3 уязвимы.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Нидерландские Антильские острова
Нидерландские Антильские острова